Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Servië en Montenegro.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Servië en Montenegro